Naomi Ōsaka era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al quarto turno da Belinda Bencic.

In finale Bianca Andreescu ha sconfitto Angelique Kerber con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Naomi Ōsaka (quarto turno)
  Simona Halep (quarto turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Kiki Bertens (quarto turno)
  Angelique Kerber (finale)
  Aryna Sabalenka (quarto turno)
  Serena Williams (terzo turno, ritirata)
  Anastasija Sevastova (terzo turno, ritirata)
  Ashleigh Barty (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Julia Görges (terzo turno)
  Elise Mertens (terzo turno)

  Madison Keys (secondo turno)
  Wang Qiang (quarto turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (quarto turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Belinda Bencic (semifinale)
  Lesia Tsurenko (terzo turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)
  Aliaksandra Sasnovich (secondo turno)
  Dominika Cibulková (secondo turno)

Wildcard 

  Bianca Andreescu (campionessa)
  Amanda Anisimova (secondo turno)
  Jennifer Brady (terzo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)

  Lauren Davis (secondo turno) 
  Jessica Pegula (secondo turno) 
  Taylor Townsend (primo turno) 
  Sachia Vickery (primo turno)

Qualificate 

  Ysaline Bonaventure (terzo turno)
  Zarina Diyas (primo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Nao Hibino (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)

  Kateryna Kozlova (terzo turno) 
  Christina McHale (terzo turno) 
  Caty McNally (primo turno) 
  Natalia Vikhlyantseva (terzo turno) 
  Stefanie Vögele (terzo turno) 
  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2019